US Open 2002 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 26 sierpnia a 7 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 122. edycja rozgrywek.

Zwycięzcą turnieju singlowego u mężczyzn został Pete Sampras, który wraz ze zdobyciem piątego tytułu w Nowym Jorku zakończył tenisową karierę. Turniej gry pojedynczej kobiet zakończył się wygraną Sereny Williams. Amerykanka wywalczyła na obiekcie Flushing Meadows trofeum po raz drugi, a w rozgrywkach kategorii wielkoszlemowej po raz czwarty. Zawody deblowe wśród mężczyzn wygrali Mahesh Bhupathi i Maks Mirny. Triumf Bhupathiego w Nowym Jorku był pierwszym w karierze, a także czwartym w rozgrywkach z cyklu Wielkiego Szlema. Z kolei Mirny wywalczył puchar US Open po raz drugi. Mistrzyniami gry podwójnej u kobiet zostały Virginia Ruano Pascual oraz Paola Suárez. Ruano Pascual została zwyciężczynią imprezy wielkoszlemowej drugi raz w karierze, natomiast Suárez po raz trzeci.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 2002
2002 w stanie Nowy Jork